Клоде́тт Минк (; 4 апреля 1971, Торонто, Онтарио, Канада) — канадская .

Биография 
Клодетт родилась и выросла в Онтарио, Канада. Она обучалась в консерватории в театре Джорджа Брауна в Торонто.

Начав свою карьеру на сцене, работая с Микки Руни, она вскоре начала играть в основном в кино и на телевидении. Работала с такими знаменитыми актёрами, как Бен Аффлек, Джуд Лоу, Ума Турман, Алан Камминг, Кифер Сазерленд, Рене Зеллвегер и Пирс Броснан. В 2008 году она была номинирована на премию «Лео» в номинации «Лучшая актриса в драматическом сериале» за роль Лоры Нельсон в телесериале «», а именно за эпизод «Проникновение сквозь туман».

В свободное время она наслаждается путешествиями, садоводством и фотографией.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Канады